Afonso III pode referir-se aos seguintes líderes:

 Afonso III de Portugal
 Afonso III das Astúrias (ou Afonso III de Leão)
 Afonso III de Aragão
 Afonso III de Módena
 Afonso III de Napóles
 Afonso III do Congo

Desambiguação